L'Estrop, ruisseau français, affluent de la Dordogne

 La Tête de l'Estrop, le plus haut sommet du massif des Trois-Évêchés, dans les Alpes-de-Haute-Provence